Die Liste der Naturdenkmale in Geislingen an der Steige nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Göppingen liegenden Stadt Geislingen an der Steige. In Geislingen an der Steige gibt es insgesamt 43 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 18 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 25 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Geislingen an der Steige